Aristodème ou Aristodémos (du grec ancien , de , « meilleur » et , « peuple ») est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque, Aristodème, un des Héraclides ;
 Aristodème, roi de Corinthe () ;
 Aristodème, roi de Messénie () ;
 Aristodemos Malakos, tyran de Cumes () ;
Aristodème de Cydathénéon, philosophe socraticien () ;
 Aristodème de Sparte, soldat lacédémonien () ;
 Aristodème de Milet, officier d'Antigone le Borgne () ;
 Aristodème, tyran de Mégalopolis () ;
 Aristodème de Nysa, historien et rhéteur grec () ;
 Aristodemo Frediani, clown d'origine italienne.